El Carrizalillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Carrizalillo, San Luis Potosí, Santa Catarina, 
 El Carrizalillo, Querétaro Arteaga, Peñamiller, 
 El Carrizalillo, Turicato, 
 El Carrizalillo, Lázaro Cárdenas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar